Vöröskereszt, Nemzetközi Vöröskereszt
Vöröskereszt, Magyar Vöröskereszt
Vöröskereszt, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
Vöröskereszt kórház, a Simor Kórház egyik korábbi megnevezése
Vöröskereszt, pihenő- és kirándulóhely a Kőszegi-hegységben